Maria Amalie Auguste, Pfalzgräfin von Zweibrücken-Birkenfeld-Bischweiler (* 10. Mai 1752 in Mannheim; † 15. November 1828 in Dresden) war Kurfürstin und erste Königin von Sachsen sowie Herzogin von Warschau.

Leben 

Sie wurde in Mannheim als Tochter von Pfalzgraf Friedrich Michael von Zweibrücken-Birkenfeld-Bischweiler und dessen Gemahlin Pfalzgräfin Maria Franziska von Sulzbach geboren und wurde am 17. Januar 1769 in Dresden mit Friedrich August I. von Sachsen vermählt. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Gemahl bereits Kurfürst von Sachsen, im Jahre 1806 proklamierte er sich zum ersten König von Sachsen. Napoleon hatte ihn zum Herzog von Warschau bestimmt. Durch seine Ehe wurde er zum Schwager des bayrischen Königs, denn Amalie war die Schwester des späteren ersten bayrischen Königs Maximilian I. Joseph.

Nachkommen 

Kurfürstin Amalie brachte vier Kinder zur Welt, davon waren drei Totgeburten, nur die Tochter Maria Augusta erreichte das Erwachsenenalter, blieb aber unverheiratet.
 ein Kind (*/† 1771)
 ein Kind (*/† 1775)
 Maria Augusta (* 21. Juni 1782; † 14. März 1863)
 ein Kind (*/† 1797)

Vorfahren 

Amalie verstarb am 15. November 1828 im Alter von 76 Jahren und wurde in der Stiftergruft der Katholischen Hofkirche in Dresden beigesetzt.

Weblinks 

 Tripota – Trierer Porträtdatenbank
 Artikel im Stadtwiki Dresden mit ausführlichem Hofstaat 

Friedrich August I. (Sachsen)
Königin (Sachsen)
Kurfürstin (Sachsen)
Herzogin
Person (Dresden)
Wittelsbacher (Linie Pfalz-Birkenfeld-Bischweiler)
⚭Amalie #PfalzZweibruckenBirkenfeldBischweiler
Deutscher
Geboren 1752
Gestorben 1828
Frau